UNEF kan vara:
 FN-organet UNEF, se United Nations Emergency Force
 Det franska studentförbundet UNEF, se Union nationale des étudiants de France
 Tumgängstandarden UNEF (Unified National Extra Fine)